Die folgenden Klöster heißen Stephanskloster, nach einem der Heiligen namens Stephan.

 Kloster Aghjots, Armenien

 Kloster St. Stephan (Augsburg), Benediktinerkloster in Augsburg 
 Stephanskloster (Heidelberg)
 Dominikanerkloster Pforzheim
 St. Stephan (Würzburg)
 Kloster St. Stephan Zeitz, Benediktinerinnen

 Kloster San Esteban, Salamanca, Spanien

Stephan *